Griffe peu désigner :

Architecture 
 Griffe, un ornement sur les angles des bases de colonnes.

Biologie 
 Griffe, un élément au bout des pattes des animaux,
 Une « griffe » d'asperge est un rhizome à partir duquel se forment les turions que l'on peut récolter à partir de la 3ème à 4ème année de production.

Haute couture 
 En haute couture ou création artistique la « griffe » désigne la marque ou le logo qui est, en fait, la signature du créateur.

Objets 
 Griffe, le support pour flash externe sur un appareil photo
 Griffe, élément du mécanisme d'entraînement d'une caméra ou d'un projecteur
 divers outils en forme de griffe :
Griffe à cintrer,
Griffe de jardin, un outil de jardinage,
Griffe de zingueur,
 des choses ressemblant à des griffes :
 des encoches sur les lames de patins à glace,
 des projections sur la monture d'un bijou pour tenir un diamant.

Patronyme 
 Jacques Griffe (1909-1996), créateur de mode et grand couturier français ;
 Maurice Griffe (1921-2013), historien français.

Titre d'œuvre 
 La Griffe, un film américain de Franklin Schaffner sorti en 1967.

Voir aussi 
 Nœud de griffe : un type de nœud marin utilisé sur un crochet.
Griffu, adjectif signifiant « qui possède des griffes », peut faire référence à :
 Griffu, un album de bande dessinée de Jacques Tardi et Jean-Patrick Manchette aux éditions Casterman.

Homonymie de patronyme